USS Nebraska — кораблі ВМС США, названі на честь штату Небраска.

 USS Nebraska (1869)  — монітор типу «Каламазу», початково називався «USS Shackamaxon». Будівництво було зупинене у зв'язку із закінченням громадянської війни в США. Розібраний у 1874 році.
 USS Nebraska (BB-14) — броненосець типу «Вірджинія». Збудований у 1907 році. Виведений зі складу флоту у 1920 році, у 1922 році зданий на злам.
 USS Nebraska (SSBN-739) — підводний човен типу «Огайо». Збудований у 1993 році. Станом на 2022 рік перебуває у строю.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни